Gaidukow () ist der Familienname folgender Personen:

 Lew Michailowitsch Gaidukow (1911–1999), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Pjotr Grigorjewitsch Gaidukow (* 1955), russischer Archäologe
 Weniamin Andrejewitsch Gaidukow (1895–1980), sowjetisch-russischer Generalleutnant